

Persone 
 Agostino Bonaventura Coletti (1680-1752) – organista e compositore italiano
 Alessandro Coletti (1940-2014) – scrittore e giornalista italiano
 Alexandra Coletti (1986) – sciatrice alpina monegasca
 Dado Coletti (1974) – attore, conduttore televisivo e radiofonico italiano
 Diego Coletti (1941) – vescovo cattolico italiano
 Domenico Coletti (1825-1908) – politico italiano
 Duilio Coletti (1906-1999) – regista italiano
 Enrico Coletti (1961) – produttore cinematografico, regista e sceneggiatore italiano, figlio di Duilio
 Ferdinando Coletti (1819-1881) – medico e scienziato italiano
 Ferdinando Coletti (1843-1876) – pianista e compositore italiano
 Filippo Coletti (1811-1894) – baritono italiano
 Francesco Coletti (1866-1940) – economista italiano
 Gianna Coletti (...) – attrice italiana
 Gino Coletti (1893-1976) – anarchico e politico italiano
 Giovan Battista Coletti (1778-1846) – giurista, funzionario e archivista italiano
 Giovanna Coletti, vero nome di Jo Squillo (1962) – cantautrice italiana
 Giovanni Battista Coletti (1948) – schermidore italiano
 Luigi Coletti (1886-1961) – storico e critico d'arte italiano
 Marco Coletti (1984) – rugbista italiano
 Mattia Coletti (...) – chitarrista e produttore discografico italiano
 Melchiade Coletti (1922-1997) – sceneggiatore e regista cinematografico italiano
 Nando Coletti (1907-1979) – pittore, incisore e litografo italiano
 Nicolao Coletti (XVII secolo-XVIII secolo) – matematico e accademico italiano
 Ottavio Coletti (1823-1894) – ingegnere e militare italiano
 Stefano Coletti (1989) – pilota automobilistico monegasco
 Tommaso Coletti (1949) – politico italiano
 Vittorio Coletti (1948) – linguista italiano

Altro 
 Ca' Coletti Careni Lucchetti-Stiz – villa veneta di San Pietro di Feletto